Hekimoğlu steht für:

 Hekimoğlu (Hekimoğlu İbrahim; † 1913), türkischer Volksheld und Brigant

Hekimoğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Damla Hekimoğlu, Moderatorin und Journalistin
 Mahmut Hekimoğlu (1952/1955–2016), türkischer Schauspieler